Анастасія Мискіна і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не взяла участі.

Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши Янь Цзи і Чжен Цзє з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds (WTA) 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 2005
Commonwealth Bank Tennis Classic
Спортивні змагання в Індонезії